Seacrest ist der Name von:

 Seacrest (Bohrschiff), gesunken 1989
 Ryan Seacrest, Schauspieler